Roberval Airport är en flygplats i Kanada.   Den ligger i regionen Saguenay–Lac-Saint-Jean och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Roberval Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Roberval Airport är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Roberval Airport. Närmaste större samhälle är Roberval,  km öster om Roberval Airport. 

I omgivningarna runt Roberval Airport växer i huvudsak blandskog. Runt Roberval Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Québec